Chesley ist der Name folgender Orte:
 Chesley (Ontario), ein Ort in der kanadischen Provinz Ontario
 Chesley (Idaho), ein Ort im Nez Perce County im US-Bundesstaat Idaho
 Chesley (Aube), Gemeinde im französischen Département Aube

Chesley bezeichnet außerdem:
 (12104) Chesley, ein Asteroid des Hauptgürtels